Созонович — фамилия:

 Созонович, Иван Петрович (1855—1923) — русский учёный и политик.
 Созонович, Августа Павловна (1833—?) — русская писательница, автор мемуаров.

См. также 
 Сазанович